Eastwood Rides Again – album The Upsetters, zespołu towarzyszącego Lee "Scratch" Perry'ego, wyprodukowany przez niego i wydany w 1970 roku. To piąta płyta Perry'ego, w tym czwarta nagrana z zespołem. Tytuł jest aluzją do płyty Clint Eastwood tego samego artysty, wydanej w 1970 roku. Reedycje ukazały się w 1995 (TBL127) 1996 roku nakładem Trojan Records (CDTBL127).

Lista utworów 
Wszystkie utwory skomponował Lee Perry, wyjątki w nawiasach.

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy Lee Perry’ego